Termin  ima više značenja.

 Gudžarat, savezna država Indije
 Generička Java, programski jezik